Il doppio del Movistar Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jiří Novák e David Rikl erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Dinu Pescariu e Albert Portas.

Teste di serie
 Pablo Albano /  Lucas Arnold (quarti di finale)
 Rikard Bergh /  Greg Van Emburgh (quarti di finale)
 Gábor Köves /  Daniel Orsanic (semifinali)
 Nicolás Lapentti /  Fabrice Santoro (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Movistar Open 1996
ATP Tour 1996